El Torneig de Doha 2021, també anomenat Qatar Total Open 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de la WTA. La dinovena edició es va celebrar entre l'1 i el 6 de febrer del 2021, al Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

La tennista txeca Petra Kvitová va tornar a guanyar aquest torneig en una repetició de la final de l'edició de 2018.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
WTA Tour 2021